Sunifred ist der Name folgender Personen:

 Sunifred I. (Barcelona) (* um 810; † 848), von 844 bis 848 Graf von Barcelona
 Sunifred II. (Urgell) (Sunifredo; † 948), Graf von Urgell in Katalonien
 Sunifred II. (Cerdanya) († 966), Graf von Cerdanya, Conflent und Besalú